— воображаемая линия на поверхности, юридически отделяющая населённый пункт от остального мира. То, что находится внутри этих границ называется . Данные понятия распространены в США, Канаде и Великобритании, в остальных странах используются реже или не имеют особой важности.
Также термин может означать:

Фильмы
  — США, 1934.
  — США, 1985.
  — Италия, 2004.

Журналы
  — США, издавался с 1976 по 2012 гг.
  — Великобритания, издавался с 1981 по 1993 гг.